

Anno 
 1880 – (MDCCCLXXX in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1880 a.C.
 Anni 1880 – decennio che comprende gli anni dal 1880 al 1889 inclusi 
 Anni 1880 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1889 a.C. al 1880 a.C. inclusi.

Matematica 
 1880 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1880 McCrosky – asteroide della fascia principale del sistema solare